Ди Джакомо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ди Джакомо, Джузеппе (род. 1945) — итальянский академик, философ и автор.
 Ди Джакомо, Марина (род. 1976) — аргентинская хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2004 года.
 Ди Джакомо, Сальваторе (1860—1934) — итальянский поэт, прозаик и драматург.
 См. также 
 Джакомо